Zeta of zèta kan verwijzen naar:
Zèta, een Griekse letter
Zeta (land), een middeleeuws prinsdom dat qua gebied ongeveer overeenkomt met het huidige Montenegro
Zeta (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Los Zetas, gedeserteerde Mexicaanse soldaten die zich hebben aangesloten bij drugskartels
Zeta (rivier), een rivier in Montenegro
Zeta (orkaan)

ZETA kan verwijzen naar:
Magnussoft ZETA, een besturingssysteem voor computers

Zie ook
zetta, een SI-voorvoegsel